Руднянский () — польская фамилия. Известные носители:

 Руднянский, Стефан (1887—1941) — польский философ и педагог, общественный деятель.
 Руднянский, Эндре (1885-?) — деятель венгерского и международного коммунистического движения, один из руководителей Коминтерна на начальном этапе.

См. также 
 Руднянский район 
 Руднянский сельсовет